Список стран и территорий по распространённости употребления кокаина за год в процентах от населения в возрасте 15 — 64 лет (если не указано иное). Под «распространённостью употребления» понимают долю (%) населения указанного возраста, которая хоть раз в году употребляла кокаин. Данные представлены «Управлением ООН по наркотикам и преступности» (УНП ООН).

Примечания 

Списки стран
Кокаин